Еспиназо има више значења:

 Еспиназо (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Еспиназо, Еспиназо Нуево Леон (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику